Diego Perez (rolstoeltennisser) (*1989), Chileens tennisser
 Diego Pérez (tennisser) (*1962), Uruguayaans tennisser
 Diego Pérez (voetballer) (*1980), Uruguayaans voetballer
 Diego Pérez (voetbaldoelman) (*1979), Uruguayaans voetballer
 Diego Pérez (motorcoureur), Spaans motorcoureur